Шелер (нем. Scheler) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шелер, Август (; 1819—1890) — бельгийский лингвист и филолог.
 Шелер, Генрих-Леопольд (1844—1918) — немецкий офтальмолог.
 Шелер, Георг (1793—1865) — немецкий писатель.
 Шелер, Макс (1874—1928) — немецкий философ и социолог.
 Шёлер, Фридрих фон (1772—1840)  — прусский военачальник, генерал от инфантерии, дипломат.

См. также 
 Шеллер

Примечания